Luzzatto è un cognome italiano, tipicamente ebraico, legato, secondo Samuel David Luzzatto, alla regione storica della Lusazia. 

Può riferirsi a:

 Amos Luzzatto (Roma 1928), scrittore, saggista e medico italiano
 Carolina Luzzatto (Trieste, 1837 – Gorizia, 1919), scrittrice, giornalista e patriota italiana, la prima donna italiana ad aver diretto un quotidiano in Italia
 Elena Luzzatto (Ancona, 1900 – Roma, 1983), architetta italiana
 Ettore Luzzatto (Milano, ? – ?), scrittore e ingegnere italiano
 Filosseno Luzzatto (1829-1854), studioso italiano, figlio di Samuel David Luzzatto
 Fortunato Luzzatto (1857-1937), compositore
 Gino Luzzatto (Padova, 1878 – Venezia, 1964), storico italiano dell'economia
 Giuseppe Ignazio Luzzatto (Brescia 1908 – Bologna 1978), giurista e storico italiano, autore di importanti pubblicazioni di storia del diritto romano e di epigrafia giuridica greco-romana
 Lucio Mario Luzzatto (Milano 1913 – Roma 1986), avvocato, politico italiano.
 Mario Luzzatto Fegiz (Trieste 1947), giornalista e critico musicale italiano
 Mosè Luzzatto (Padova 1707 – San Giovanni d'Acri 1746), rabbino, filosofo e cabalista italiano
  Pierpaolo Luzzatto Fegiz (Trieste 1900 – Trieste 1989), statistico italiano convertito
 Ruggero Luzzatto (Venezia 1878 – Genova 1957), giurista italiano
 Samuel David Luzzatto (Trieste 1800 – Padova 1865) è stato un ebraista, poeta, storico ed esegeta biblico, traduttore e bibliografo, uno dei fondatori della scienza dell'ebraismo
 Sergio Luzzatto (Genova 1963), storico italiano
 Simone Luzzatto (Venezia 1583 – Venezia 1663), rabbino italiano

Pagine correlate 
Luzzatti

Note